Футбольная Конференция 2005-06 — 27-й сезон Футбольной Конференции Англии и 2-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2005 года и завершился в мае 2006 года, розыгрышем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Конференции 2004-05
 Саутпорт

Команды, вышедшие из Южной Конференции 2004-05
 Грэйс Атлетик

Команды, вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2004-05
 Киддерминстер Харриерс
 Кембридж Юнайтед

Турнирная таблица

Плей-офф

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Премьер-лиги 2004-05
 Хайд Юнайтед
 Уэркингтон

Команды, вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2004-05
 Хистон
 Хенсфорд Таун

Команды, вылетевшие из Национальной Конференции 2004-05
 Нортвич Виктория
 Ли Дженисис

Турнирная таблица

Плей-офф

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2004-05
 Хистон

Команды вылетевшие из Национальной Конференции 2004-05
 Фарнборо Таун

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2005
Футбол в Англии в сезоне 2005/2006
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006